Juan I de Viseu (1448-1472), III duque de Viseo y II duque de Beja, fue el hijo primogénito del infante Fernando, hijo de Eduardo I, y de Beatriz, hija a su vez del infante Juan y nieta del rey Juan I de Portugal.
A la muerte de su padre en 1470, le sucedió en sus estados y falleció dos años después sin descendencia, sucediéndole su hermano Diego.

Ancestros

 

Infantes de Portugal
Casa de Avís
Maestres de la Orden de Cristo
Duques de Beja
Duques de Portugal del siglo XV